Вторая битва при Нёрдлингене (), также Битва при Алерхайме () — сражение Тридцатилетней войны.

Произошло 3 августа 1645 года, в нём участвовали 15 тыс. французов под командованием маршала Тюренна и герцога Конде и 12 тыс. баварцев под командованием фельдмаршала барона фон Мерси. Фельдмаршал командовал лично центром, генерал Гелен — правым крылом, кавалерийский генерал Иоганн фон Верт — левым. У французов главнокомандующим был Конде, поручивший правое крыло маршалу Граммону, левое — Тюренну и центр — графу Марзену.

Французы атаковали укреплённую позицию баварских войск у деревни Аллерхейм, вначале неудачно, но затем после ожесточенного боя на левом фланге виконт де Тюренн отбросил противника, потерявшего 6 тыс. чел. убитыми, ранеными и пленными, а также почти все пушки. Фельдмаршал фон Мерси был убит. Французские потери составили примерно 4 тыс. чел.

Литература 
 Харботл Т. Битвы мировой истории

Нёрдлинген
Сражения по алфавиту
Сражения Священной Римской империи
Сражения Франции
Сражения в Германии
События 3 августа
Конфликты 1645 года
Сражения Тридцатилетней войны
Сражения Баварии
Август 1645 года
Сражения 1645 года